Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Cetnarowicz – polski historyk
 Halina Cetnarowicz – polska lekarka
 Kazimierz Cetnarowicz – polski harcerz
 Kamil Cetnarowicz – polski aktor
 Piotr Cetnarowicz – polski piłkarz